impala – rodzaj ssaka z rodziny krętorogich (z jedynym gatunkiem impala zwyczajna
 Chevrolet Impala – samochód osobowy marki Chevrolet produkowany z przerwami od 1958 roku
 (1320) Impala – planetoida